ГАМТ может означать:
 ГАМТ России — Ранее ГАМТ СССР — Государственный академический Малый театр — драматический театр в Москве.
 ГАМТ — Государственный академический Мариинский театр (в 1935—1992 годах — Ленинградский ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции академический театр оперы и балета имени С. М. Кирова, часто сокращённо — Кировский театр) — театр оперы и балета в Санкт-Петербурге.